Cheilothela är ett släkte av bladmossor. Cheilothela ingår i familjen Ditrichaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Cheilothela